Portage puede referirse a:

Portage, gestor de paquetes oficial de la distribución de Linux Gentoo.
Portage, localidad en el estado de Alaska, EE.UU.
Condado de Portage en el estado de Ohio, EE.UU.
Condado de Portage en el estado de Wisconsin, EE.UU.